Therizinosaurus (/ θɛˌrɪzɨnɵsɔrəs / „Șopârla coasă”) este un gen de dinozauri teropozi foarte mari, care au trăit în perioada Cretacicului superior (în urmă cu 70 de milioane de ani).

Fosile ale acestei specii au fost descoperite în Mongolia și s-a crezut inițial că aparțin unei reptile similare unei broaște țestoase (de unde și numele speciei, cheloniformis).

Therizinosaurus face parte din ordinul Saurischia, familia Therizinosauridae. Avea 4-5 metri lungime, capul mic și gâtul lung. Corpul său, musculos și puternic, era probabil acoperit cu pene. Ghearele lui erau tăioase. Cântărea probabil 3 tone.

Imagini

Bibliografie 
 Steve Parker, Totul despre dinozauri, Editura Teora.

Dinozauri